Os Talismãs de Shendu são 12 joias que representam os signos do zodíaco chinês, presentes principalmente na primeira e terceira temporada da série As Aventuras de Jackie Chan. Esses objetos surgiram quando Shendu (o Demônio do Trigrama Fogo Li, a Fêmea Adulta Madura Fértil), o antagonista da série, foi transformado em pedra, perdendo seus 12 poderes, que tomaram a forma de talismãs.

Talismã do Tigre 
Dá equilíbrio espiritual relacionado ao Yin Yang, fazendo com que o usuário controle seu lado bom e mau. Na série, devido a divisão do talismã em duas partes, ele adquiriu a capacidade de separar o Yin e o Yang de qualquer ser. Foi encontrado dentro de uma torta em uma competição de comer tortas no Texas.

Talismã do Coelho 
Dá alta velocidade a quem o possui. Na série, foi encontrado no casco de uma tartaruga, nas Ilhas Galápagos. Se combinado com o Talismã do Galo, dará o poder de voar.

Talismã do Dragão 
Dá ao portador o controle sobre o fogo, podendo esse atirar rajadas de fogo do corpo. Na série, foi encontrado dentro do Monte Vesúvio, na Itália.

Talismã da Cobra 
Dá a invisibilidade para aquele que o tem. Na série, foi encontrado no teto de uma câmara secreta próxima ao Rio Amazonas.

Talismã do Cavalo 
Dá ao portador o poder da cura, desde ferimento e doenças, à petrificação por magia. Na série, foi encontrado na Antártida.

Talismã do Carneiro 
Quando ativado projeta a forma astral do portador, permitindo que sua alma saia do corpo e controle o sonho de outras pessoas. Na série foi encontrado em um vagão de trem, na Turquia.

Talismã do Macaco 
Faz com que o portador, ao dizer ou pensar o nome de qualquer animal, transforme-se nele. Na série, foi encontrado no fundo do oceano, na Micronesia.

Talismã do Galo 
Dá o poder de levitação ao portador e de flutuar. Na série, foi encontrado no centro de um escudo em um castelo, na Rússia. Se combinado com o Talismã do Coelho, dará o poder de voo. Na 4º temporada especificadamente no Episódio 72 - A Incrível Tropa T, o galo animal que absorve o poder do talismã após a queda de Shendu, apresenta também habilidades telecinéticas.

Talismã do Cão 
Dá a imortalidade ao portador enquanto ativado, embora esse também o torne invulnerável. Na série, foi encontrado na parede de um moinho, na Alemanha.

Talismã do Porco 
Dá ao portador o poder de lançar raios de calor pelos olhos. Na série, foi encontrado em uma fábrica de chocolate na Baviera, preso à testa de um porco-pêndulo.

Talismã do Rato 
Dá vida a objetos inanimados. Na série, foi encontrado em um leilão, em São Francisco.

Talismã do Touro 
Dá super força ao usuário, fazendo com que ele seja capaz de erguer grandes objetos, quebrar objetos muito resistentes, e mesmo rachar montanhas. Na série, foi encontrado na máscara de um lutador chamado "El Toro" no México.

Animais nobres 
Os Animais nobres são os doze animais que receberam os poderes dos 12 talismãs, após esses serem destruídos por Jackie Chan.
 Scruffy (O cão imortal) - Foi o primeiro animal nobre a ser achado. Foi encontrado numa exposição de cães, mas era um vira lata que não estava competindo.
 Haiku (O macaco transformo) - O macaco nobre era animal de estimação do embaixador da China que estava de férias no Havaí.
 Mickey (O rato animador) - Encontrado numa mina de prata, num deserto, no México.
 Sasha (O tigre do equilíbrio) - Tigre nobre encontrado em um cassino-show em Las Vegas.
 Sampa (A serpente invisível) - Cobra nobre encontrada ainda no ovo, em um bazar de rua em Nova Dehli, na Índia.
 Baab (O carneiro espiritual) - Carneiro nobre encontrado num fazenda na Escócia, perto do Lago Ness.
 Eggbert (O galo da levitação) - Galo nobre encontrado em Kuala Lampur, na Malásia.
 Mordecai (O porco incandescente) - Porco nobre encontrado no interior dos EUA, no Kansas.
 Lucky ou Sortudo (O coelho veloz) - Coelho nobre que era o mascote de um time de futebol americano em Douglas, Wyoming, nos EUA.
 Remédio Real (O cavalo curador) - Cavalo nobre encontrado em Londres, na Inglaterra.
 Yaka (O iaque superforte) - Um iaque era o touro nobre encontrado numa montanha do Himalaia.
 Shendu (O dragão de fogo)

Ver também 
 Animais Nobres
 Horóscopo chinês

Objetos ficcionais
Armas ficcionais